

Cinema 
 The Narrows  – film del 2008 diretto da François Velle

Geografia 
 The Narrows  – comunità della Divisione No. 19, Manitoba (Canada)
 The Narrows  – stretto tra Staten Island e Brooklyn a New York (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Il poeta è tornato (The Narrows) – romanzo di Michael Connelly del 2004